Orleans es la capital de la región francesa de Centro-Valle del Loira.

Orleans también puede referirse a:

Nobleza de Francia
Casa de Orleans, familia noble francesa.
Ducado de Orleans, uno de los títulos más importantes de la nobleza francesa.

Lugares

Brasil 
 Orleans (Santa Catarina), municipio de Santa Catarina, Brasil

Canadá 
Isla de Orleans, isla en el Río St. Lawrence, cerca de Québec.

Estados Unidos 
Orleans (Iowa), ciudad en el condado de Dickinson, Iowa, Estados Unidos.
Orleans (Indiana), pueblo en el condado de Orange, Indiana, Estados Unidos.
Orleans (Massachusetts), pueblo en el condado de Barnstable, Massachusetts, Estados Unidos.
Orleans (condado de Barnstable, Massachusetts), lugar designado por el censo, en el mismo condado que el anterior.
Orleans (Nebraska), villa en el Condado de Harlan, Nebraska, Estados Unidos.
Orleans (Nueva York), pueblo en el condado de Jefferson, estado de Nueva York, Estados Unidos.
Orleans (Vermont), villa ubicada en el condado homónimo, Vermont, Estados Unidos.
Condado de Orleans (Nueva York), Estados Unidos.
Condado de Orleans (Vermont), Estados Unidos.
Municipio de Orleans (condado de Orange, Indiana), Estados Unidos.
Municipio de Orleans (condado de Winneshiek, Iowa), Estados Unidos.
Municipio de Orleans (condado de Ionia, Míchigan), Estados Unidos.
Municipio de Orleans (condado de Harlan, Nebraska), Estados Unidos.
Parroquia de Orleans (Luisiana), que coincide con la ciudad de Nueva Orleans, Estados Unidos.
Territorio de Orleans, antecesor del estado de Luisiana, Estados Unidos.

Otros 
 Union Sportive Orléans, club de fútbol de Orleans, Francia.
 Canal de Orleans, vía fluvial de Loiret.